Baton Rouge steht für:

 Baton Rouge, Stadt in Louisiana, Vereinigte Staaten
 (11739) Baton Rouge, Asteroid des Hauptgürtels
 Baton Rouge (Instrumentenhersteller), deutscher Hersteller von Gitarren und Ukulelen
 Baton Rouge (deutsche Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Baton Rouge (US-amerikanische Band), US-amerikanische Hardrock-Band
 Bâton Rouge (Film), französischer Film von Rachid Bouchareb (1985)